Révész Béla (1869–?) ideg- és elmegyógyász
 Révész Béla (1876–1944) író, újságíró
 Révész Béla (1879–1944) romániai magyar lap- és könyvkiadó, könyvkereskedő
 Révész Béla (1887–1939) válogatott labdarúgó, edző
 Révész Béla (1887–?) közgazdász, szakíró
 Révész Béla (1975) színész, rendezőasszisztens